

Persone

Broz
Josip Broz, meglio noto come Tito (1892-1980) – rivoluzionario, politico, militare e dittatore jugoslavo
Jovanka Broz (1924-2013) – politica jugoslava
Svetlana Broz (1955) – medica, giornalista e insegnante bosniaca

Broź
Łukasz Broź (1985) – calciatore polacco

Altro
16244 Brož – asteroide della fascia principale
Trio Broz – trio d'archi italiano